

Таблица командиров МКС 
В скобках указаны повторные командования, курсивом выделены женщины-командиры МКС.

Статистика

Статистика командований МКС по странам

Статистика уникальных командиров МКС по странам

Некоторые факты 
 Максимальное число командований МКС принадлежит россиянину Геннадию Падалке — 4, при этом он являлся командиром пяти экспедиций (двух из них подряд).
 Самым молодым командиром МКС стал россиянин Сергей Волков, взявший командование станцией 19 апреля 2008 года в возрасте 35 лет.
 Единственной женщиной, дважды командовавшей МКС, стала американка Пегги Уитсон.
 В течение экспедиции МКС-65 сменилось три командира станции.

Примечания 

Международные космические проекты
Международная космическая станция
Списки космонавтов